Franc I. je ime več vladarjev:

 Franc I. Francoski (1494-1547, vladal 1515-1547).
 Franc I. Štefan Lotarinški, rimsko-nemški cesar (1708-1765, vladal 1745-1765).
 Franc I. Avstrijski, avstrijski cesar (1768-1835, vladal 1804-1835).
 Franc I. Sicilski (1777-1830, vladal 1825-1830).